La Maison des autres est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maison des autres, roman autobiographique, premier volume de la série La Grande Patience de Bernard Clavel, paru en 1962
 La Maison des autres, téléfilm réalisé en 1968 par Jean Archimbaud, adaptation du roman
 La Maison des autres, téléfilm réalisé en 1977 par Jean-Pierre Marchand, adaptation du roman